Żywiec (bier), een Pools biermerk
 Żywiec (stad), een stad in het Poolse woiwodschap Silezië, gelegen in de powiat Żywiecki
 Station Żywiec, een spoorwegstation in de Poolse plaats Żywiec
 Żywiec (district)